David Cross har flere betydninger:

 David Cross (musiker) – engelsk violinist
 David Cross (skuespiller) – amerikansk skuespiller